Э́мили Бергл (; род. 25 апреля 1975, Милтон-Кинс, Бакингемшир, Великобритания) — британская и американская актриса, наиболее известная благодаря главной роли в фильме «Кэрри 2: Ярость» в 1999 году, за которую она была номинирована на премию «Сатурн», а также благодаря ролям в телесериалах «Похищенные», «Люди в деревьях», «Саутленд», «Отчаянные домохозяйки» и «Бесстыжие».

Ранние годы 
Бергл родилась в Милтон-Кинс, Великобритания, её мать, Роберта Джей Бергл (14.01.1944—10.09.2017), была ирландкой, а отец, Александр Родни Бергл — английским архитектором. Она переехала в Чикаго вместе со своей семьей ещё когда была ребёнком, где впоследствии и обучалась. В 1997 году она окончила академию искусств со степенью бакалавра, была членом общества Phi Beta Kappa.

Карьера 
Свою актёрскую карьеру Бергл начала в 1999 году с полнометражного фильма «Кэрри 2: Ярость», продолжения фильма 1976 года «Кэрри». Актриса много работала на телевидении, заметны были её периодические роли в телесериалах «Девочки Гилмор», «Саутленд», «Хорошая жена», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Медиум» и других. Она также появилась в эпизодах таких известных сериалов как «Анатомия страсти», «Гавайи 5.0», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Закон и порядок» и «Скорая помощь». Среди главных ролей был сериал «Похищенные» 2002 года, за роль в котором она получила вторую номинацию на премию «Сатурн» и «Люди в деревьях».

Бергл играла в театре, сыграв во множестве проектов. Одна из её самых известных работ — «Бекки Шоу» 2009 года. В 2010 году она запустила собственное кабаре-шоу''</blockquote>.

В 2010—2011 годах Бергл снималась в седьмом сезоне сериала «Отчаянные домохозяйки», где исполнила роль новой жены Пола Янга. В 2014 году она присоединилась в регулярной роли к сериалу «Бесстыжие». Бергл также была гостем в «Элементарно», «Больница Никербокер», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Скандал».

Личная жизнь 
У Эмили есть дочь — Элинор Руби Рошин Бергл (род. 17.05.2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США